Volga může znamenat

Geografie 
 Volga (Jaroslavská oblast) — město v Jaroslavské oblasti v Rusku
 Volga (Indiana) — město v Indianě v USA
 Volga (Iowa) — město v Iowě v USA
 Volga (Jižní Dakota) — město v Jižní Dakotě v USA
 Volga (řeka) — řeka v Iowě v USA
 Volga – název horního toku řeky Musė, pravého přítoku Nerisu v Litvě
 Volga (planetka) – planetka 1149 Volga

Související články 
(transkripcí z ruštiny Volga)
 Volha — největší evropská řeka
 Volha (automobil) – ruský automobil
 Volha – autobusová zastávka v Praze u Kolejí Jižní Město